Lenneberg ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Heinz Lenneberg (1921–1975), in Deutschland geborener US-Neurologe und Linguist

Siehe auch:
 Hochstraße Lenneberg